Matang Panyang (Nurussalam), een plaats in het regentschap Aceh Timur van de provincie Atjeh, Indonesië.
Matang Panyang (Langsa Timur), een plaats in het regentschap Langsa van de provincie Atjeh, Indonesië.
Matang Panyang (Baktiya Barat), een plaats in het regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh, Indonesië.
Matang Panyang (Paya Bakong), een plaats in het onderdistrict Paya Bakong in het regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh, Indonesië.
Matang Panyang (Seunudon), een plaats in een plaats in het onderdistrict Seunudon in het regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh, Indonesië.